William Phillips (1775 - 1828), mineralogista y geólogo inglés

 William Phillips (1800 - 1905), micólogo, naturalista, y anticuario inglés

 William Phillips (1914 - 1975), economista neozelandés

 William Daniel Phillips (1948), físico estadounidense